Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2022 проводился с 26 мая по 1 июня 2022 года в городе Самара на арене Дворец спорта.

В чемпионате принимали участие 13 команд.

Чемпионами России стала команда «Москва» (скип Константин Курохтин), победившая в финале команду «Гранитъ» (Челябинская область, скип Алексей Фатуев). Бронзовые медали завоевала команда «Санкт-Петербург 2» (скип Алексей Любимцев).

Формат соревнований 
На первом этапе команды, разбитые на 2 группы (A — 6 команд, B — 7 команд), играют по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше).

Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят команды, занявшие в группах первые три места. Команды, занявшие по результатам группового этапа первое место, выходят напрямую в полуфинал. Команда, занявшие по результатам кругового турнира второе и третье места, играют четвертьфинал (квалификационный матч) «наперекрест» (2-я команда группы «А» с 3-й командой группы «В» и наоборот), проигравшие в четвертьфиналах команды играют матч за итоговое 5-е место. Победители четвертьфиналов выходят в полуфиналы, победители полуфиналов играют в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. Между командами, занявшими в группах 4-е, 5-е и 6-е места, проводятся матчи за итоговые соответственно 7-е, 9-е и 11-е места. Команда, занявшая в подгруппе «В» 7-е место, занимает итоговое 13-е место.

Матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+4).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 Проходят в полуфиналы плей-офф
 Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф 

Матч за 11-е место. 31 мая, 17:00

Матч за 9-е место. 31 мая, 10:00

Матч за 7-е место. 31 мая, 10:00

Четвертьфиналы (квалификационные матчи). 31 мая, 10:00

Матч за 5-е место. 31 мая, 17:00

Полуфиналы. 31 мая, 17:00

Матч за 3-е место. 1 июня, 10:00

Финал. 1 июня, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео (YouTube-канал Russian Curling TV):

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2022

2022
кёрлинг
Чемпионаты России в 2022 году
Май 2022 года в России
Июнь 2022 года в России
2020-е годы в Самарской области